Mike Commodore (né le  à Fort Saskatchewan, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 2006, il remporte la Coupe Stanley avec les Hurricanes de la Caroline. Le , il signe aux Red Wings de Détroit

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1996-1997 || Traders de Fort Saskatchewan || LHJA ||51 ||3 ||8 ||11 ||244|| - ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || NCAA ||29 ||0 ||5 ||5 ||74|| -  ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || NCAA ||39 ||5 ||8 ||13 ||154 || -||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || NCAA ||38 ||5 ||7 ||12 ||154|| - ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || River Rats d'Albany || LAH ||41 ||2 ||5 ||7  ||59 || -7||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Devils du New Jersey || LNH ||20 ||1 ||4 ||5 ||14 || 5 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || River Rats d'Albany || LAH ||14 ||0 ||3 ||3 ||31 || 0 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Devils du New Jersey || LNH ||37 ||0 ||1 ||1 ||30 || -12 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Mighty Ducks de Cincinnati || LAH ||61 ||2 ||9 ||11 ||210 || -12 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003||Flames de Saint-Jean || LAH ||7 ||0 ||3 ||3 ||18|| 1  ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Flames de Calgary || LNH ||6 ||0 ||1 ||1 ||19 || 2 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Lock Monsters de Lowell || LAH ||37 ||5 ||11 ||16 ||75 || -1||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Flames de Calgary || LNH ||12 ||0 ||0 ||0 ||25|| -4 ||20 ||0 ||2 ||2 ||19|| 1
|-
|2004-2005 || Lock Monsters de Lowell || LAH ||73 ||6 ||29 ||35 ||175|| 23 ||11 ||1 ||2 ||3 ||18|| -3 
|-
|2005-2006 || Hurricanes de la Caroline || LNH ||72 ||3 ||10 ||13 ||138|| 12 ||25 ||2 ||2 ||4 ||33|| 1
|-
|2006-2007 || Hurricanes de la Caroline || LNH ||82 ||7 ||22 ||29 ||113 || 0||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Hurricanes de la Caroline || LNH ||41 ||3 ||9 ||12 ||74|| 2  ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008||Sénateurs d'Ottawa || LNH ||26 ||0 ||2 ||2 ||26|| -9 ||4 ||0 ||2 ||2 ||0|| -1
|-
|2008-2009 || Blue Jackets de Columbus || LNH ||81 ||5 ||19 ||24 ||100 || 11||4 ||0 ||0 ||0 ||18|| -7
|-
|2009-2010 || Blue Jackets de Columbus || LNH ||57 ||2 ||9 ||11 ||62|| -9 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 20 || 2 || 4 || 6 || 44|| -8  ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Falcons de Springfield || LAH || 11 || 0 || 2 || 2 || 20 || 1||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Red Wings de Détroit || LNH || 17|| 0|| 2|| 2|| 21|| +3 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012|| Lightning de Tampa Bay || LNH || 13|| 0|| 0|| 0|| 17|| +4 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 17 || 0 || 2|| 26|| 26|| -4 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013|| Stars du Texas || LAH || 5|| 2|| 0|| 2|| 4|| +3|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0||0
|-
| 2013-2014 || Admiral Vladivostok || KHL || 27|| 2|| 2|| 4|| 20|| +6|| 4|| 1|| 1|| 2|| 6||-1

| 484 || 23 || 83 || 106 || 683 || -3 || 53 || 2 || 6 || 8 || 70 || -6

Au niveau international 

|-
| 2007 || align=left| || align="left"|Championnat du monde || 9 || 0 || 2 || 2 || 14 || +7 || align="left"| Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en novembre 1979
Joueur international canadien de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Champion de la Coupe Stanley
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Stars du Texas
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Défenseur de hockey sur glace